

Prénom 
L'anthroponyme James est une variante française ancienne de Jacques, issue du bas latin Jacomus (cf. italien Giacomo), variante de Jacobus, forme latinisée de l'anthroponyme d'origine hébraïque Jacob.

Prénoms de personnalités

Pseudonyme 

 Joni James (1930-2022), chanteuse américaine de musique pop traditionnelle ;
 Marianne James (1962-), nom de scène de Marianne Gandolfi, chanteuse française ;
 James, pseudonyme de l’auteur de bande dessinée Laurent Percelay ;
 Abbé James, pseudonyme d’Henri Dujardin (18..-1853), essayiste français.

Patronyme 

 Alan James (1890-1952), réalisateur, scénariste et monteur américain ;
  ;
 Angela James (1964-), joueuse canadienne de hockey sur glace féminin ;
 Antonio James (1954-1996), meurtrier américain ;
 Anthony James (1942-2020), acteur américain ;
 Art James (1929-2004), acteur américain ;
 Aurora James (1984-), directrice de création, créatrice de mode et militante afro-canadienne ;
  ;
  ;
  ;
 Bradley James (1983-), acteur  britannique ;
  ;
  (1955-), musicien américain ;
 Brion James (1945-1999), acteur et producteur américain ;
 Brock James (1981-), joueur australien de rugby à XV et à sept ;
 Bronny James (2004-), joueur américain de basket-ball, fils de LeBron James ;
 Cayetana Fitz-James y Silva, aristocrate espagnole ;
  (1880-1928), chimiste britannique ;
 Charles James (1906-1978), couturier américain ;
  ;
 Clive James (1939-2019), écrivain australien ;
 Colin James (1964-), musicien canadien ;
 Dafydd James (1975-), joueur britannique de rugby à XV ;
 Damion James (1987-), joueur américain de basket-ball ;
  ;
 Deborah James (1981-2022), journaliste anglaise, animatrice de podcast et militante caritative de Londres ;
 Declan James (1993-), joueur de squash britannique ;
 Dominic James (1986-), joueur américain de basket-ball ;
 Dorian James (1981-), joueur sud-africain de badminton ;
 Dorothy James (1901-1982), compositrice et professeur de musique américaine ;
 E. L. James (1963- ), romancière britannique ;
 Edwin James (1812-1882), avocat et homme politique britannique ;
 Edwin James (1797-1861), géologue et botaniste américain ;
 Elmore James (1918-1963), guitariste et chanteur de blues américain ;
 Etta James (1938-2012), chanteuse de blues et rhythm and blues américaine ;
 Forrest Hood James Jr. (1934-), homme politique américain ;
 Francis James (1918-1992), éditeur australien ;
 Frank James (1843-1915), hors-la-loi américain ;
 Frank Cyril James (1903-1973), universitaire canadien ;
 Frank Linsly James (1851-1890), explorateur britannique ;
  (1970-), footballeur britannique ;
 Gavin James (1991-), auteur-compositeur irlandais ;
 George Payne Rainsford James (1799-1860), écrivain anglais ;
 Gladden James (1888-1948), acteur américain ;
  (1882-1961), mathématicien américain ;
 Harold James (1956-), historien britannique ;
 Harry James (1916-1983), musicien américain, chef de big band et trompettiste virtuose ;
 Heidi James, actrice américaine ;
 Henry James (1843-1916), écrivain anglo-saxon ;
 Hilda James (1904-1982), nageuse britannique ;
 Ioan James (1928-), mathématicien;
  ;
 Jean-Paul James (1952-), archevêque français ;
 Jerome James (1975-), joueur de basket-ball professionnel de NBA ;
  ;
  ;
 Julia James (1890-1964), actrice anglaise ;
 Joseph Melton James (1939-), catcheur américain ;
 Kendra James (née en 1981), actrice pornographique américaine ;
 Kenna James (1995-), actrice pornographique américaine ;
 Kery James (1977-), rappeur français ;
  (1962-), magicien américain né en France ;
 Kevin James (né en 1965), acteur, scénariste et producteur américain ;
 Kirani James (1992-), athlète grenadin ;
 Kirstie James (1989-), coureuse cycliste néo-zélandaise ;
 Larry James (1947-2008), athlète américain ;
 Lauren James (2001-), footballeuse anglaise ;
 LeBron James (1984-), joueur américain de basket-ball ;
 Lee James (1953-2023), haltérophile américain ;
 Leela James (1983-), chanteuse américaine de musique soul ;
 Lennie James (1965-), acteur et scénariste britannique ;
 Lily James (1989-), actrice britannique ;
 Lucy Wortham James (1880-1938), philanthrope américaine ;
 Marie-France James (1943-) théologienne canadienne ;
 Mark James (1953-), golfeur britannique ;
  (1940-), chanteur et parolier américain ;
 Molvin James (1989-), footballeur antiguayen ;
 Monday James (1986-), footballeur nigérian ;
 Montague Rhodes James (1862-1936), historien et écrivain britannique ;*
 Moses James (1968-), boxeur nigérian ;
  (1949-), navigatrice britannique ;
 Nayana James (1995-), sauteuse en longueur indienne ;
 Oliver James (1980-), acteur britannique ;
 Owen James (1995-), coureur cycliste britannique ;
 Paul James (1982-), rugbyman gallois ;
 Peter James (1948-), écrivain et producteur de cinéma britannique ;
  (1935-), joueur de rugby à XV australien ;
 Phyllis Dorothy James (1920-2014), romancière britannique ;
 Ralph James (1924-1992), acteur américain ;
 Ralph James (1909-1979), mathématicien canadien ;
 Rebecca James (1991-), coureuse cycliste britannique spécialiste de la piste ;
  ;
  ;
 Rob James-Collier, acteur et mannequin britannique ;
 Robert James (1703-1776), médecin britannique ;
  (1918-2003), mathématicien américain, fils de Glenn James et auteur du théorème de James ;
 Roland James (1958-), joueur américain de football américain ;
 Samantha James (1979-), chanteuse américaine ;
 Sandra James, athlète zimbabwéenne ;
 Selma James (1930-), coauteure du classique féministe The Power of Women and the Subversion of the Community (avec Mariarosa Dalla Costa), et cofondatrice en 1972 de la International Wages for Housework Campaign (« Campagne internationale pour un salaire domestique ») ;
 Sheryl James (1986-), athlète handisport sud-africaine ;
 Sid James (1913-1976), acteur britannique ;
 Skip James (1902-1969), chanteur, guitariste, pianiste et compositeur de blues américain ;
 Sonny James (1929-), chanteur et compositeur américain de country ;
 Steve James (1952-1993), acteur et cascadeur américain ;
  ;
 Tania James (1980-), romancière américaine ;
 Tim James (1976-), joueur américain de basket-ball ;
 Tim James (1987-), musicien américain ;
  (1969-), artiste américain ;
  ;
 Tommy James (1923-2007), joueur de football américain de la NFL ;
 Tommy James (1947-), chanteur, compositeur et producteur américain (Tommy James and the Shondells) ;
 Vanessa James (1987-), patineuse artistique britannique, française et canadienne ;
 Wendy James (1966-), romancière australienne ;
 Wharton James, (1873-1943), acteur américain ;
  ;
 .

Toponymes

;
  ;

fort James, une ancienne fortification située à Accra, au Ghana ;

baie James, un golfe baignant le Québec et l’Ontario, partie méridionale de la baie d'Hudson ;
 Baie-James, une ancienne municipalité du Québec, maintenant Eeyou Istchee Baie-James ;
 , un canton de l'Ontario ;
  ;

James, un hameau au finage de Moulins-Engilbert, dans la Nièvre, en France.
 communes de Saint-James (Manche, Sanctus Jacobus vers 1040) et de Saint-Jammes (Pyrénées-Atlantiques, Sent-Jacme 1376, forme béarnaise d'origine).

Littérature 
 Jesse James, la cinquante-deuxième histoire de la série Lucky Luke
 James, le septième tome de la série fantasy Les Ailes d'Alexanne par Anne Robillard

Autres 
 Flamant de James, une espèce d'oiseaux qui vit en Amérique du Sud.
 James, un groupe de rock alternatif britannique, originaire de Manchester
 James International, une entreprise française de transport de fret

Notes et références

Voir aussi 
 
 
 
 
 

Homonymie de titre
Homonymie de prénom
Patronyme anglais
Patronyme normand